Lasva (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Lasva (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald